Бобки  — топоним:

Белоруссия 
 Бобки — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Бобки — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Бобки — деревня в Добрянском городском округе Пермского края.
 Бобки — посёлок железнодорожной станции в Добрянском городском округе Пермского края.

См. также 
 Бобок (значения)